Клэр Кэри (, род. ) — американская телевизионная актриса.

Жизнь и карьера 
Клэр Кэри родилась на территории Родезии и начала свою сразу после окончания средней школы. Она дебютировала на экране с роли в низкобюджетном фильме ужасов 1987 года «Школа зомби», после чего начала играть эпизодические роли на телевидении.

Кэри наиболее известна благодаря своей роли в длительном ситкоме «Тренер», где она снималась с 1989 по 1995 год. Следующую регулярную роль на телевидении она получила лишь в 2001 году, в недолго просуществовавшем ситкоме «Слишком мало времени», где играла роль матери Мэри-Кейт и Эшли Олсен. Также у неё были регулярные роли в сериалах «Пойнт Плезант» (2005—2006), «Иерихон» (2006—2008) и «Столкновение» (2008—2009). В дополнение к этому она снялась в ряде сделанных для телевидения фильмах и была гостем в таких сериалах как «Месть», «Морская полиция: Спецотдел», «Чак», «Касл», «Мыслить как преступник», «Анатомия страсти» и многих других.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США